El término Follow me home puede referir a:

Follow me home (automóvil), un sistema tecnológico del automóvil.
Follow Me Home (canción), una canción.